La Copa Hopman 2002 corresponde a la 14.ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 9 equipos en total, representando a Australia, Bélgica, Francia, Estados Unidos, Italia, Suiza, Argentina, España y Grecia.

Play-off

Italia vs. Grecia

Grupo A

Tabla de posiciones

Australia vs. Argentina

Australia vs. Suiza

España vs. Argentina

España vs. Australia

España vs. Suiza

Suiza vs. Argentina

Grupo B

Tabla de posiciones

Bélgica vs. Francia

Bélgica vs. Italia

Italia vs. Francia

Italia vs. Estados Unidos

Estados Unidos vs. Bélgica

Estados Unidos vs. Francia

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 2002